Windows Internet Explorer 9 (скорочено IE9) — версія браузера Internet Explorer від Microsoft, випущена 14 березня 2011. IE9 підтримує більшість специфікацій CSS3, округлені межі, вбудовану обробку SVG, вбудовані колірні профілі ICC, забезпечує швидшу обробку JavaScript. Також, в IE9 представлено апаратне прискорення відтворення графіки за допомогою Direct2D. Крім того, здійснена підтримка відео та аудіо тегів HTML5, а також Web Open Font Format.

IE9 призначений для Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista і Windows Server 2008 (з встановленим оновленням Platform Update); для них є 32-х і 64-х версії.

Історія версій

Розробка 

Розвиток IE9 почався незабаром після остаточного випуску IE8 і Microsoft почала приймати пропозиції від користувачів через Microsoft Connect. Досі команда розробників IE9 була зосереджена на поліпшенні підтримки HTML5 і додавані підтримки для XHTML і SVG.

Інформація про Internet Explorer 9 з'явилася на конференції PDC 2009 у листопаді 2009 року. Команда розробників почала роботу над ним в кінці жовтня 2009 року і вже досягла деяких результатів. Так, рушій відображення був переведений з GDI+ на DirectX, що дозволяло малювати гладші криві (у тому числі в шрифтах), а також прискорив роботу браузера більш ніж у 5 разів у порівнянні з попередньою версією. На продемонстрованій сторінці з тим же самим маршрутом швидкість промальовування в IE8 становила 7 кадрів в секунду, а в IE9 — 130 кадрів в секунду. Також перша збірка Internet Explorer 9 набирала 32 з 100 балів в тесті Acid3 проти 20 в IE8.

У подальшому 16 березня вийшла перша попередня версія браузера, яка вже набирала у тесті Acid3 55 з 100 і підвищила швидкість обробки JavaScript до 590 мс.

5 травня вийшла друга попередня версія браузера, в якій було виправлено безліч помилок, а також істотно прискорилася обробка сторінок і забезпечено ощадніше споживання ресурсів комп'ютера. У тесті Acid3 вона набирає 68 з 100 і швидкість обробки JavaScript зменшилася до 473 мс, а також повна відповідність стандартам W3C. Також він буде підтримувати кодеки H.264/MPEG4 і MP3/ACC. 23 червня вийшла третя попередня версія. У тесті Acid3 вона вже набирає 83 з 100 і швидкість обробки JavaScript зменшилася до 347 мс. 5 серпня 2010 вийшла четверта попередня версія, яка в тесті Acid3 вже набирає 95 з 100.

Фінальна версія Internet Explorer 9 вийшла 14 березня, рівно через один рік з моменту випуску першої Platform Preview версії.

Інтерфейс 
Internet Explorer 9 включає в себе значні зміни в користувальницькому інтерфейсі в порівнянні з попередніми версіями. До них належать:

 Найважливіші сайти: Інтеграція з панелі завдань Windows 7.
 Безпечна підтримка Download Manager: система управління файлами може припиняти і відновлювати завантаження файлів і повідомляти, якщо файл може бути шкідливим
 Адресний рядок пошуку
 Розширення та інші застосунки — вкладки відображаються поруч із адресним рядком (є можливість мати окремий рядок, як і в IE8) з функцією закриття неактивної вкладки.
 Додатки на Performance Advisor: Показує, які доповнення можуть уповільнювати роботу браузера, а потім дозволяє відключити або видалити їх
 Компактний користувальницький інтерфейс.

Сценарії

DOM 

 DOM поліпшення включають в себе:
 DOM Traversal і Range
 Повний L2 і L3 DOM подій
 getComputedStyle від Будинку стилю
 DOMContentLoaded

CSS 
 CSS удосконалення включають підтримку для частини з наступних модулів:
 CSS3 фону і меж
 CSS3 Значення та одиниці
 CSS3 запити ЗМІ

HTML5

HTML5 ЗМІ 

 Internet Explorer 9 включає в себе підтримку відео та аудіо HTML5 теги.
 Тег аудіо буде включати в себе вбудовану підтримку MP3 і AAC кодеки, а відео-теги будуть вбудованою підтримкою H.264/MPEG-4 AVC. Підтримка інших відео форматів, таких як WebM, вимагає сторонніх плагінів.

HTML5 Canvas 

Internet Explorer 9 включає в себе підтримку HTML5 тегів.

HTML5 Inline SVG підтримки 

Перший Internet Explorer 9 Platform Preview підтримує:
 Методи вкладення: вбудований HTML, вбудований XHTML, <object>, повний SVG документів.
 Структура: <svg>, <defs>, <use>, <g>, <image>
 Форми: <circle>, <ellipse>, <rect>, <line>, <polyline>, <polygon>, <path>
 Текст
 Наповнення, погладжування, (CSS3) Колір
 DOML2 Core і SVGDOM
 Події
 Презентація атрибутів і CSS Styling
 Перетворення визначення: переклад, skewX, skewY, масштаб, обертати
 SVG-елементами, які підтримуються в Platform Preview в повному обсязі. Елементи, які існують в Платформі Попередній мати відповідну підтримку SVGDOM і може бути в стилі з CSS
 атрибутів презентації.
 Остаточний збірку Internet Explorer 9 буде також надавати підтримку:
 Методи вкладення: <embed>, <iframe>,  CSS зображення, .SVGZ
 Градієнти та шаблони
 Clipping, маскування та композиції
 Курсор, Маркер
 Решта тексту, перетворення, події

Мобільна версія 

У лютому 2011 року на Mobile World Congress Стів Балмер анонсував велике оновлення для Windows Phone 7, яке має вийти до кінця 2011 року і буде включати в себе мобільну версію Internet Explorer 9, яка буде підтримувати ті ж стандарти, що і звичайна версія (у тому числі HTML5), а так само буде підтримка апаратного прискорення, як на ПК версії. Microsoft продемонструвала апаратне прискорення на тесті fish-tank використовую тестову версію мобільного IE9 і порівняла з низькою продуктивність в браузері Safari на iPhone.

Критика 

Експерт в області комп'ютерної безпеки Тодд Фейнман виступив з критикою браузера Internet Explorer 9, звинувативши розробників у тому, що вони не забезпечують належного захисту користувальницьким паролям.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт 
 Beauty of the Web: Демонстрація Internet Explorer 9
 Internet Explorer Test Drive
 Internet Explorer 9 на Microsoft Wave
 Портал реєстрації помилок Internet Explorer 9 
 Домашній сайт Internet Explorer 9  
 Перші кроки з Internet Explorer 9  
 Короткий огляд Internet Explorer 9 
 Технический обзор Internet Explorer 9
 Internet Explorer 9 FAQ 
 Руководство по Internet Explorer 9 Beta 
 Интервью TechNet Edge: Internet Explorer 9 для ИТ-специалистов

Див. також 
 Internet Explorer
 Chromium
 Firefox
 Safari
 Gazelle
 Opera

Internet Explorer
Вебоглядачі